Распределённая ба́за да́нных () — база данных, составные части которой размещаются в различных узлах компьютерной сети в соответствии с каким-либо критерием.

Общие сведения 
Распределённая база данных, называемая иногда распределенная/параллельная база данных или в английской аббревиатуре, DDB — это именно единая база данных, а не произвольный набор файлов, индивидуально хранимых на разных узлах сети и являющейся распределенной файловой системой. Данные представляют собой DDB, только если они связаны в соответствии с некоторым структурным формализмом, реляционной моделью, а доступ к ним обеспечивается единым высокоуровневым интерфейсом.

Распределённые базы могут иметь разный уровень реплицированности — от полного отсутствия дублирования информации, до полного дублирования всей информации во всех распределённых копиях (например, блокчейн).

Технология прозрачности 
Распределение (включая фрагментацию и репликацию) базы данных по множеству узлов невидимо для пользователей. Это свойство называется прозрачностью, а технология распределения и реплицирования данных по множеству компьютеров, связанных сетью, является основополагающей для реализации концепции независимости данных от среды хранения. Это обеспечивается за счёт нескольких видов прозрачности:
 прозрачность сети, а следовательно, прозрачность распределения
 прозрачность репликации
 прозрачность фрагментации
 прозрачность доступа, означающая, что пользователи имеют дело с единым логическим образом базы данных и осуществляют доступ к распределенным данным точно так же, как если бы они хранились централизованно.

В идеале полная прозрачность подразумевает наличие языка запросов к распределённой СУБД, не отличающегося от языка для централизованной СУБД.

См. также 
 Облачные базы данных
 Распределённые вычисления

Литература 
 К. Дж. Дейт Введение в системы баз данных = An Introduction to Database Systems. — 7-е изд. — «Вильямс», 2001. — ISBN 5-8459-0138-3.
 М. Тамер Оззу, П. Валдуриз Распределенные и параллельные системы баз данных // Системы управления базами данных, № 04, 1996.

Базы данных